VM steht als Abkürzung für:

 Valutamark, Westgeld, eine Bezeichnung für die D-Mark in der DDR
 Verkehrsgesellschaft Mittelhessen, Verkehrsunternehmen in Hessen
 Vinzenzmurr, süddeutsche Metzgereikette
 Virales Marketing, Marketingform in sozialen Netzwerken und Medien
 Virtual Memory, siehe Virtuelle Speicherverwaltung
 Virtuelle Maschine
 VM Exclusiver Fahrzeugbau, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 VM Motori, italienischer Dieselmotorhersteller
 VM Monoplace, ein nach seinem Konstrukteur Viglielmo Matozza benanntes Formel-1-Auto aus dem Jahr 1954
 Volksmarine in der DDR
 Vollmantelgeschoss eine Projektilart
 z/VM, Betriebssystemserie für Großrechner
 Regional Airlines (Frankreich) (IATA-Code), französische Fluggesellschaft
 Macau (ICAO-Code)

 steht für:
 Molares Volumen

Siehe auch:

Abkürzung